I22 ou I-22 peut faire référence à :
 I-22, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Infarctus du myocarde à répétition, d'après la classification internationale des maladies ;
 Interstate 22, une autoroute américaine reliant Byhalia à Birmingham.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres